Hrobka Thun-Hohensteinů, případně Thunovská hrobka nebo Thunská hrobka může být pohřebiště šlechtického rodu Thun-Hohensteinů:
 Hrobka Thun-Hohensteinů (Děčín) – hrobka při kostele Povýšení sv. Kříže v Děčíně
 Hrobka Thun-Hohensteinů (Choltice) – hrobní kaple z roku 1873 na hřbitově v Cholticích (okres Pardubice)
 Hrobka Thun-Hohensteinů (Klášterec nad Ohří) – hrobka při kostele Nejsvětější Trojice v Klášterci nad Ohří (okres Chomutov)
 Hrobka Thun-Hohensteinů (Liblice) – novorománská hrobní kaple z roku 1899 v Liblicích (okres Mělník)
 Hrobka Thun-Hohensteinů (Děčín-Chrást) – hrobka při kostele sv. Jana Nepomuckého v Podmoklech (součást Děčína)
 Loretánská kaple v Děčíně